Supercoppa tedesca 2020 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa tedesca 2020 – torneo di pallavolo maschile